Costache ist der Familienname folgender Personen:

 Mircea Costache II (1940–2016), rumänischer Handballspieler
 Tamara Costache (* 1970), rumänische Schwimmerin